Чесс:

 «Чесс» — английский шахматный журнал.
 «Чесс лайф» — ежемесячный шахматный журнал, официальный орган Шахматной федерации США.
 «Чесс мансли» — американский (Нью-Йорк) и английский (Лондон) ежемесячные шахматные журналы.
 «Чесс плейерс кроникл» — английский шахматный журнал, издававшийся в 1841—1862 гг.
 «Чесс ревью» — американский ежемесячный иллюстрированный шахматный журнал.

Фамилия:
 Чесс, Леонард (1917—1969) — американский музыкальный продюсер.
 Чесс, Фил (1921—2016) — американский музыкальный продюсер, младший брат Леонарда Чесса.

См. также 
 Chess